Ling Tosite Sigure (japonsky: 凛として時雨, romadži: Rin Tošite Šigure, ang.: Cold Seasonal Rain) je japonské rockové trio, zformované v roce 2002 v Saitamě. Styl skupiny se podobá post-hardcoru a progressive rocku, často viditelný rychlými změnami tempa a komplexní kytarou a technickou hrou na bicí. Skupina využívá mužského a ženského zpěvu, který se mění ze jemného zpěvu až po křik.

Životopis 
Vznikly v roce 2002 v Saitamě. Před započetím vlastního labelu - Nakano Records - vydala skupina několik dem a poté své debutové album #4. Jejich druhé album Inspiration Is Dead bylo vydáno roku 2007, následující po jejich EP, vydané předchozí rok, které skupině získalo známost i mimo Japonsko. Objevili se na Countdown music festivalu 2007.

V dubnu 2008 skupina vydala singl "Telecastic fake show", které dosáhlo na Oriconu Top 20. V červenci vystupovali na Fuji Rock Festivalu a v srpnu na Rising Sun Rock Festivalu. V prosinci 2008. Ling Tosite Sigure vydaly singl "moment A rhythm", po podepsání se pod Sony Music. Singl obsahoval artbook s fotkami Kitadžimy.

Jejich třetí album, Just a Moment, bylo vydáno 15. května 2009. V srpnu vystupovali na Summer Sonic Festivalu a pořádali tour po Japonsku. 2010 skupina zorganizovala masivní celostátní tour "I Was Music". V květnu odcestovali do Anglie, kde hráli poprvé mimo Japonsko. Hráli v Londýně a v Brightonu, poté se vrátili do studia nahrát nový materiál.

Skupina vydala své čtvrté album - still a Sigure virgin? - 22. září 2010. Odehráli "Virgin Killer" tour a vydali první hudební videoklip - I Was Music - nahrané 14. září. 2011 skupina koncertovala a TK vydal a film a Nakano učebnici hry na bicí.

27. června 2012, TK vydal sólo album s názvem Flowering, pod jménem "TK from Ling Tosite Sigure".

Páté album skupiny i'mperfect bylo vydáno 10. dubna 2013. Skupina se též podepsala pod JPU Records a album vydala v Evropě.

27. srpna 2014 TK vydal druhé album se jménem Fantastic Magic.

14. ledna skupina vydala své první kompilační album - Best of Tornado.

2. listopadu vydala skupina mini album es or s.

Členové 
 Tóru "TK" Kitadžima () – kytara, zpěv
 Mijoko "345" Nakamura () – basa, zpěv
 Masatoši "Pierre" Nakano () – bicí

Diskografie

Studiové alba

Kompilační alba

Extended plays

Singly 

TK napsal též písně pro anime Tokyo Ghoul a to úvodní znělku „unravel“ a „Fu re te Fu re ru“

Externí odkazy 
 Oficiální web kapely

 
Indierockové hudební skupiny
Japonské rockové skupiny
Hudební skupiny založené v roce 2002
Hudební skupiny 2000–2009
Hudební skupiny 2010–2019